Holbein est un nom de famille notamment porté par:

 Hans Holbein l'Ancien (1465-1524), peintre et dessinateur allemand;
 Ambrosius Holbein (1494-après 1519), peintre et graphiste allemand, fils du précédent;
 Hans Holbein le Jeune (1497-1543), peintre, dessinateur et graveur, fils de Hans Holbein l'Ancien et frère du précédent, et l'un des grands maîtres de la Renaissance allemande;
Sigmund Holbein (1475–1540), peintre et frère de Hans Holbein l'Ancien;
Montague Holbein (1861-1944), nageur et cycliste britannique.

Holbein désigne entre autres également :

 (8122) Holbein, un astéroïde de la ceinture principale;
 Holbeinpferd, la sculpture d'un cheval à Fribourg-en-Brisgau;
 les tapis Holbein, un type de tapis.

Il existe également le nom de famille Hohlbein, notamment porté par:

 Wolfgang Hohlbein (1953-), écrivain allemand.

Homonymie de patronyme